Ismail es el nombre Árabe de Ismael. El término Ismail puede referirse a:
 Ismail Gálvez Laksiouar
 Ismail, séptimo imán de los ismaelitas.
 Abdul Fattah Ismail, Político yemení.
 Ismail Bajá, mariscal turco.
 Ismail Bajá (Egipto), bajá egipcio.
 Ismail Kadare, escritor albanés.
 Ismail Omar Guelleh, político de Yibuti.
 Ismail Qemali, político de Albania.
 Mulay Ismail, sultán de Marruecos.
 Abu Ibrahim Isamil ibn Ahmad, gobernador de Bujará.
 Tuanku Ismail Nasiruddin Sha, político malayo.
 Izmaíl, ciudad de Ucrania
 Ismail I, príncipe malagueño de la dinastía nazarí.
 Ismail I, Sah de Persia.
 Ismail II de Granada,(1339-1360), asesinado con su hermano por Muhammed VI.
 Ismail II de Pérsia.
 Pico Ismail Samani'''.